Żurawno oder Zurawno steht für:
 Żurawno, alternative und historische polnische Namensform von Schurawno, städtische Siedlung im Rajon Stryj, Oblast Lwiw, Ukraine
 Żurawno (Jonkowo), Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Vertrag von Żurawno,  Waffenstillstandsabkommen zwischen Polen-Litauen und dem Osmanischen Reich (1676)